

Anno 
 221 o 221 a.C.

Codici 
 221 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico IAS Observatory di Hakos in Namibia

Matematica 
 221 – numero